Na dança, o dedans (: "para dentro") e o dehors (: "para fora") são termos que representam o sentido de orientação em que os movimentos circulares são executados elegantemente, movimentação para for aou para dentro, movimentação no sentido horário ou anti-horário, através da liberação da articulação do quadril. No balé, os conceitos de en dehors e de en dedans definem todos os movimentos de giro dos pés, das pernas e do corpo.

Tecnicamente, trata-se da rotação do osso fêmur na fossa do acetábulo durante um movimento circular; onde geralmente, a possibilidade de abertura em indivíduos normais é de 40 a 50 graus em cada  articulação, significando de 80 a 100 graus, somando-se os dois lados.

Dehors 
Movimento en dehors (movimentação para fora em relação a perna de apoio), trata-se da rotação interna do fêmur durante um movimento circular, onde a perna/coxa que está posiciona na frente ou na lateral se move para trás. Para uma perna de trabalho direita, este é um círculo no sentido horário; como por exemplo, em um rond de jambe en dehors começando da primeira posição, o pé (esquerdo ou direito) primeiro estenderia em battement tendu, em seguida moveria o tendu para o lado, depois para trás e, por fim retorna novamente para a primeira posição. Em uma pirueta en dehors, o corpo gira na direção da perna de trabalho (a perna levantada em retiré passé). Ao contrário do "movimento en dedans".

A preocupação com o movimento en dehor deve ser permanente e cuidadosa, pois o dançarino dependerá dessa colocação para executar os movimentos e adquirir a melhor estabilidade para que o corpo se equilibre no espaço, principalmente sem o auxílio da barra. A rotação externa que se trabalha em todos os passos do balé (pés estarão sempre apontados para fora mesmo que o passo seja para dentro). O sentido de orientação dos passos balé, que podem ser feitos ou para fora ou para dentro, mas isso não representa que os pés estarão para dentro.

História 
O dehors é uma das bases do balé, é o que diferencia das demais danças. Mas a origem histórica deste na dança clássica pode ter três justifica:

 O Teatro Grego na Idade Antiga, momento em que eram fortes na Grécia Antiga as modalidades teatrais da tragédia, comédia e sátira, realizados nos “teatros de arena”, onde a plateia se formava em meia lua; percebeu-se que ao abrir os pés en dehors, conseguia-se falar com mais intensidade para mais gente.
 O Teatro Elisabetano, no início da Idade Moderna (citado no livro Dançar à Vida de Roger Gaudy), teatro produzido durante o reinado de Elisabeth I da Inglaterra (1558-1603), tendo como seu grande expoente William Shakespeare. que teve a influência do período renascentista e tinha como referência a cultura grega. O Elisabetano, assim como o Grego, também era ao ar livre e a sua forma também lembrava a de um circo, onde a plateia também se sentava na forma de meia lua. Quando percebeu-se que abrindo os pés em en dehors, conseguia ser melhor visto pelas pessoas.
 O livro “Orchésographie”, de Thoinot Arbeau de 1588, o primeiro livro francês sobre a dança, que já trazia noções de en dehors, chamando de “virada para fora”.

Dedans 
Movimento en dedans (movimentação para dentro em relação a perna de apoio), trata-se da rotação externa do fêmur durante um movimento circular, onde a perna/coxa que está posiciona na parte de trás ou na lateral se move para a frente; O movimento en dehors é uma rotação que inicia desde a coxa/fêmur, onde rotaciona-se a articulação coxo-femoral na pelve, onde se a perna de trabalho for direita, este é um círculo no sentido anti-horário e, para a perna esquerda, este é um círculo no sentido horário; como por exemplo, em um rond de jambe en dedans, começando da primeira posição, o primeiro pé se estende em battement tendu para trás, depois se move para o lado, e por fim o tendu para a frente, voltando novamente para a primeira posição.

Pode ser também um movimento de giro na direção da perna de apoio; como por exemplo, em uma pirueta en dedans, o dançarino viraria para a direita se a perna esquerda fosse levantada (pirueta  para fora em relação a perna de apoio), ou vice-versa. Ao contrário do "movimento en dehors".

Obs: O battement tendu (do francês “batida esticada”) abreviado tendu, é todo o passo de dança onde a perna de trabalho se afasta da perna de base e depois retorna à sua posição inicial).

Técnicas de dança